Waking the Fallen — второй студийный альбом калифорнийской группы Avenged Sevenfold, вышедший в 2003 году. Получил золотой статус RIAA (500 тысяч копий) в июне-июле 2009 года

Список композиций

Участники записи 
 M. Shadows — вокал
 Synyster Gates — соло-гитара
 Zacky Vengeance — ритм-гитара
 Johnny Christ — бас-гитара
 The Rev — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Avenged Sevenfold
Альбомы 2003 года
Альбомы Hopeless Records